Pouillet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Claude Pouillet (1791–1868) fransk fysiker
 Eugène Pouillet (1835–1905), fransk jurist
 Horace Pouillet (1878–1946), fransk arkitekt

Franska efternamn